Минер — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Минер, Йозеф — немецкий боксёр полулёгкой весовой категории, выступал за сборную Германии во второй половине 1930-х годов.

См. также 
 Минёр (значения)